Ricardo José Araújo Silveira é um político brasileiro, médico e atual prefeito do município de Quixadá, Ceará. Nascido em 18 de junho de 1977, na cidade de Quixadá filho do ex-prefeito e deputado estadual Everardo Silveira, Marido de Iaskara Silviera e Pai de Melina, Giovana e Luiza.

Biografia 

Ricardo Silveira se formou em medicina pela Universidade Federal do Pará em 2000, especializou-se em Cardiologia e iniciou sua carreira profissional como médico plantonista no Hospital Municipal de Quixadá e em outros hospitais da região. Sua atuação na área da saúde e o interesse pela política o levaram a se candidatar como Prefeito pela primeira vez no ano de 2016.

Filho do ex-prefeito e deputado estadual Everardo Silveira, Ricardo é casado com Iaskara Silveira e tem três filhas: Melina, Giovana e Luiza. Sua família tem sido uma grande fonte de apoio para suas atividades políticas. Como prefeito de Quixadá, Ricardo tem trabalhado em projetos para melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade, com ações voltadas para a saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Carreira Política 

Sua carreira política começa no ano de 2016, quando Ricardo candidata-se a Prefeito no município de Quixadá, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), tendo como candidato a vice-prefeito José Nilson Ferreira Gomes Filho (Zé Nilson), ficando em segundo lugar nas eleições com 43,06% dos votos válidos, contra Ilário Marques.

Ricardo Silveira foi eleito prefeito de Quixadá em novembro de 2020, com 22.807 votos, o que representa 50,47% dos votos válidos. Durante a campanha eleitoral, apresentou propostas voltadas para a melhoria da saúde, educação, segurança, infraestrutura e geração de emprego e renda na cidade.

Ricardo Silveira tem se empenhado em aumentar o número de leitos e equipamentos hospitalares em Quixadá, bem como na ampliação dos serviços de atenção básica à saúde, tem investido na melhoria da educação e na construção de novas escolas e creches no município. Além disso, é notável a quantidade de projetos encaminhados à Brasília em sua gestão, visando à realização de obras de infraestrutura e o fortalecimento da economia local.

Com sua atuação política e sua experiência como médico, Ricardo tem se consolidado como uma liderança promissora no estado do Ceará. Sua trajetória de sucesso na carreira política chama a atenção, e é visto como um dos principais nomes para as próximas eleições no estado.

Outros Acontecimentos 

Além de suas atividades como prefeito, Ricardo Silveira também se destaca como médico na região, já tendo atuado como médico plantonista em hospitais de Quixadá e de outras cidades do Ceará, demonstra seu compromisso com a saúde pública.

Ligações externas 

 /Ricardo Silveira no Facebook
 /Ricardo Silveira no Instagram
 Biografia do Prefeito Ricardo Silveira - Prefeitura de Quixadá
 Pagina TSE, Ricardo Silveira Eleito

Ver também 

 Lista de prefeitos de Quixadá

Referências Bibliográficas